In diesem Artikel werden die Schauspieler der deutschen Telenovela Sturm der Liebe aufgeführt, die Haupt- oder Nebenrollen spielen. Zusätzlich sind die Besetzungen eines Großteils an Episodenrollen gelistet, sofern die Figuren innerhalb einer oder mehrerer Folgen zentral in eine Geschichte eingebunden waren, daneben auch alle Gastauftritte bekannter Persönlichkeiten. Die jeweiligen Folgen werden seit 2005 auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH in Grünwald-Geiselgasteig gedreht, ergänzt durch Außenaufnahmen im oberbayerischen Dorf Vagen und dem dortigen Schloss. Dieses stellt das fiktive Hotel „“ dar, als Parallelort dient die vormalige Kulisse des Mann-Filmes. Die abgedrehten Folgen werden erstmals etwa acht Wochen später vom Fernsehsender Das Erste ausgestrahlt.

Protagonistenpaare 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Aktuelle Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Aktuelle Nebendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Ehemalige Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Ausstiegs.

Ehemalige Nebendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Ausstiegs.

Episodendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Auftritts.

Gastdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Auftritts.

Zeitleiste der Charaktere 
Zeitleiste der aktuellen Hauptrollen (ohne Gastauftritte)
Zeitleiste der ehemaligen Hauptrollen (ohne Gastauftritte)

Weblinks 
 DasErste.de: Die Darsteller

Einzelnachweise 

Liste (Fernsehen)
Liste (Künstler)